Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorek na pařížském French Open 2013 byl ruský pár Darja Gavrilovová a Irina Chromačovová, který se čtyřhry nezúčastnil. Gavrilovová již nemohla startovat pro věkové omezení a Chromačovová nastoupila do kvalifikace ženské dvouhry, kde byla ve druhém kole vyřazena.

Vítězem čtyřhry juniorek se stala druhá nasazená dvojice sedmnáctiletých Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, která ve finále přehrála ekvádorsko-brazilský pár Doménica Gonzálezová a Beatriz Haddad Maiová ve dvou setech 7–5 a 6–2. Obě české tenistky tak získaly premiérový grandslamový titul.

Nasazené páry 
  Belinda Bencicová /  Antonia Lottnerová (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  '''Kateřina Siniaková (vítězky)
  Ana Konjuhová /  Carol Zhaová (semifinále)
  Darja Kasatkinová /  Veronika Kuděrmetovová (1. kolo)
  Katie Boulterová /  Katy Dunneová (1. kolo)
  Anett Kontaveitová /  Petra Uberalová (1. kolo)
  Alejandra Cisnerosová /  Victoria Rodríguezová (1. kolo)
  Alice Matteucciová /  Nina Stojanovićová ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry juniorek French Open 2013  na stránkách Mezinárodní tenisové federace

French Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013